Die Comarca Sepúlveda ist eine der drei Comarcas in der Provinz Segovia der autonomen Gemeinschaft Kastilien und León.

Sie umfasst 68 Gemeinden auf einer Fläche von  km² mit dem Hauptort Sepúlveda.

Gemeinden 

Auf dem Gebiet der Comarca befinden sich noch das gemeindefreie Gebiete Comunidad de Sepúlveda-Riaza auf einer Gesamtfläche von 71,30 km².

Siehe auch 
 Liste der Comarcas in Spanien

Einzelnachweise 

Comarca in Segovia